Известны по-крайней мере два православных святых по имени Амфилохий, которые были прославлены в лике преподобных:

 Амфилохий Глушицкий
 Амфилохий Почаевский